Stadsgracht (gracht), een aangelegde waterweg om of door een stad.

Grachten 
Stadsgracht (Bolsward), een gracht in Bolsward in de gemeente Súdwest Fryslân (Friesland)
Stadsgracht (Groenlo), een waterweg in Groenlo in de gemeente Oost Gelre (Gelderland)
Stadsgracht ('s-Hertogenbosch), een beek in 's-Hertogenbosch (Noord-Brabant)
Stadsgracht (Kampen), een singel en de voormalige westelijke stadsbuitengracht in Kampen (Overijssel)
Stadsgracht (Sneek), een gracht in Sneek in de gemeente Súdwest Fryslân (Friesland)
Stadsgracht (Zwolle), een singel in Zwolle (Overijssel)

Zie ook 
 Gracht (doorverwijspagina)
 Singel (doorverwijspagina)
 Singelgracht (doorverwijspagina)
 Stadsbuitengracht